Карлуш Эдуарду Говейя (, род. 30 августа 1950, Рио-де-Жанейро) — бразильский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Бразилии 1975 и 1987 гг. Серебряный призёр чемпионата Бразилии 1979 г.

В составе сборной Бразилии участник шахматной олимпиады 1988 г. и командного первенства мира среди студентов 1972 г.

В 1975 г. представлял Бразилию в зональном турнире.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии К. Говейи в базе Chessgames
 Личная карточка К. Говейи на сайте 365Chess

Шахматисты Бразилии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Рио-де-Жанейро